W sezonie 1997/1998 rozegrano 13. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna SS Folgore/Falciano.

Runda zasadnicza

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

Pierwsza runda 
 SC Faetano 3-4 SP Tre Penne
 SS Montevito 1-1 (karne: 3-4) SS Folgore/Falciano

Druga runda 
 SP Tre Fiori 2-1 SS Folgore/Falciano
 SS Virtus 3-5 SP Tre Penne

Trzecia runda 
 SS Folgore/Falciano 1-0 SC Faetano
 SS Virtus 5-0 SS Montevito

Czwarta runda 
 SP Tre Fiori 5-0 SP Tre Penne
 SS Folgore/Falciano 3-1 SS Virtus

Półfinał 
 SS Folgore/Falciano 3-1 SP Tre Penne

Finał 
 SP Tre Fiori 1-2 SS Folgore/Falciano

Bibliografia 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino